Којолапа има више значења:

 Којолапа (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којолапа (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику